1996 Голяма награда на Белгия е 43-то за Голямата награда на Белгия и тринадесети кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 25 август 1996 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Класиране

Квалификация

Състезание

Бележки 
 Джовани Лаваджи не се класира за състезанието
 Том Уолкиншоу шефът на Футуърк/Ероуз потвърди информацията че пилота Йос Верстапен получи проблем с газта на болида FA17 след състезанието което му коства и тежката катастрофа.
 Лош уикенд претърпя отбора на Заубер след като пилотите Хайнц-Харолд Френтцен и Джони Хърбърт които се удариха заедно с Оливие Панис който се завъртя и беше в контакт с Джордан-а на Рубенс Барикело който продължи състезанието но скоро трябваше да напусне състезанието поради повредено окачване. В началото Рубенс спря при механиците да оправят проблема но това не беше достатъчно до 21 обиколка.
 Тирелите на Укио Катаяма и Мика Сало се класираха съответно 7-и и 8-и. С бърз стоп по време на колата на сигурността не позволи на Сало да бъде в зоната на точките.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия